Fußball-Bundesliga 1977/1978 vanns av Köln före Borussia Mönchengladbach och Hertha Berlin.

Tabell

Källor

1977 i Västtyskland
1978 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1977/1978
1977/1978